Majlen (voornaam)
 Majlen Müller - Duits mountainbiker